Název Zábřeh má více sídel:
 Zábřeh – město v okrese Šumperk
 Zábřeh na Moravě – název železniční stanice v Zábřehu
 Zábřeh (Polsko) (Zabrzeg) – obec v polské části Těšínska
 Zábřeh (Dolní Benešov) – část města Dolní Benešov v okrese Opava
 Zábřeh (Ostrava), též Zábřeh nad Odrou – místní část statutárního města v okrese Ostrava-město